Уэмура () — японская фамилия. Известные носители:
 Уэмура, Айко (род. 1979) — японская фристайлистка, специализировавшаяся в могуле.
 Уэмура, Кана (род. 1983) — японская певица, автор-исполнитель.
 Уэмура, Кэнъити (род. 1974) — бывший японский футбольный защитник.
 Уэмура, Масаюки (1943—2021) — японский дизайнер игровых приставок.
 Уэмура, Наоми (1941—1984) — японский путешественник.
 Уэмура Сёэн (1875—1949) — японская художница.
 Уэмура, Харуки (род. 1951) — японский дзюдоист.